Rožmitál je název pro více obcí a části obcí:

 Rožmitál (Broumov) – část města Broumov v okrese Náchod
 Rožmitál (Zlaté Hory) – část obce Zlaté Hory v okrese Jeseník
 Rožmitál na Šumavě – obec v okrese Český Krumlov
 Rožmitál pod Třemšínem – město v okrese Příbram
 Starý Rožmitál – část města

Podobné názvy 
 Rožmitálka

Externí odkazy